Pădurețu:
 Pădurețu, Vâlcea
 Râu
 Râul Pădurețu
 Nume de familie
 Răzvan Pădurețu, un jucător român de fotbal

Paduretu 
 Mihai Paduretu (de)

Toponime românești
Nume de familie românești